RN, Rn e rn podem significar:

RN
Rio Grande do Norte, Brasil (código ISO 3166-2:BR)
 Recém-nascido
 Roupa Nova
Referencial de nível
Record News, canal de TV aberta brasileira
 Reagrupamento Nacional, partido político francês

Rn
 símbolo químico do radônio
rn
 readnews, um comando UNIX para ler newsgroups

Desambiguação